Newgate bezeichnet:

 Newgate, ein ehemaliges Stadttor Londons
 Newgate (Chester), eine Brücke im englischen Chester
 Newgate (Jedburgh), ein Torhaus im schottischen Jedburgh

Siehe auch:
 Newgate-Gefängnis